Robles oder Roblès ist der Familienname folgender Personen:

 Ángela Ruiz Robles (1895–1975), spanische Erfinderin und Lehrerin
 Carolina Robles (* 1991), spanische Leichtathletin
 Caspar de Robles (1527–1585), spanischer Statthalter in den Niederlanden
 Claudia Robles-Angel (* 1967), Medienkünstlerin
 Daniel Alomía Robles (1871–1942), peruanischer Musikwissenschaftler und Komponist
 Dayron Robles (* 1986), kubanischer Leichtathlet
 Édgar Robles (1977–2016), paraguayischer Fußballspieler
 Eduardo Robles-Gil Orvañanos (* 1952), mexikanischer Ordensgeistlicher
 Emmanuel Roblès (1914–1995), französischer Schriftsteller 
 Felipe de Jesús Robles (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 Francisco Robles (1811–1893), ecuadorianischer Politiker, Staatspräsident 1856 bis 1859
 Francisco Robles Ortega (* 1949), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Guadalajara
 Germán Robles (1929–2015), spanisch-mexikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Hansel Robles (* 1990), dominikanischer Baseballspieler
 Jaime Robles (* 1978), bolivianischer Fußballspieler
 Joel Robles (* 1990), spanischer Fußballspieler

 Kenti Robles (* 1991), mexikanische Fußballspielerin
 Luis Robles (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Luis Robles Díaz (1938–2007), mexikanischer Geistlicher, Titularerzbischof von Stephaniacum
 Marco Aurelio Robles Méndez (1905–1990), panamaischer Politiker, Staatspräsident 1964 bis 1968
 Mario Héctor Robles (* 1971), argentinischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in San Juan de Cuyo
 Mayerlis Angarita Robles, kolumbianische Menschenrechtsaktivistin
 Rodrigo Chaves Robles (* 1961), costa-ricanischer Politiker
 Sarah Robles (* 1988), US-amerikanische Gewichtheberin
 Wenceslao Robles († 1866), paraguayischer Militär
 Zulema Robles (* 1940), argentinische Tangosängerin